Tažení může být:

 Válečné či vojenské tažení
historie 
Křižácká tažení do Egypta
 Husitské tažení k Baltu
 Švédské tažení do Ruska
 Prutské tažení
 Napoleonovo tažení do Egypta a Sýrie
 Mauricijské tažení
 Napoleonovo ruské tažení
 Balkánské tažení
 Tuniské tažení
 Italské tažení

technika 
 Tažení (hutnictví) – konečný postup při výrobě přesných tyčí a drátů
 Tažení (lisování) – lisování výlisků z plechu s hlubokým profilem (hluboké tažení)

Související články 
 Kampaň